Yang Qian (née en 1996), pongiste handisport sino-australienne
Yang Qian (née en 2000), tireuse sportive chinoise